Sztereó hangzás
Sztereó hangszóró
Sztereokémia
Sztereoizomerek
Sztereoszkópia, olyan technika, mely képes háromdimenziós képet felvenni, vagy a kép mélységét érzékeltetni
STEREO, egy amerikai űrszonda-páros, amit a NASA indított a Nap-Föld kölcsönhatás részletes vizsgálatára
Stereo együttes

Jegyzetek